Schersing ist der Familienname von

 Mathias Schersing (* 1964), deutscher Sprinter
 Petra Schersing (geb. Müller; * 1965), deutsche Sprinterin